El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2014 fou la setena cursa de la temporada 2014 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló, Catalunya) el dia 15 de juny de 2014.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP 

Competicions esportives del 2014 a Catalunya
Grans Premis de motociclisme de 2014
2014